Хо́ллинджер, Хо́ллингер, Хо́лингер () — фамилия.

Известные носители 
  (1917—1946) — американская теннисистка, чемпионка США в закрытых помещениях (1938).
  (род. 1948) — американский теолог и педагог, президент Теологической семинарии Гордона — Конуэлла (2008—2019).
 Холлинджер, Дэвид (род. 1941) — американский историк, член Американской академии искусств и наук.
  (род. 1962) — американский драматург.
  (род. 1971) — канадский хоккеист, игрок Национальной хоккейной лиги в составе клуба «Сент-Луис Блюз».
  (1918—2015) — американский журналист, корреспондент журналов Variety и The Hollywood Reporter.
 Холлинджер, Хайди (род. 1968) — канадский фотограф и телеведущая.

См. также 
 Холингер, Фадри (род. 1993) — швейцарский хоккеист, игрок Национальной лиги А в составе клуба «Давос».
 Холинджер, Питер (1932—2009) — австралийский инженер и автогонщик, чемпион Австралии по подъёму на холм (1976, 1978, 1979, 1988).
 Холлингер, Мю (в замуж. Ларсен) — датская кёрлингистка.
  — немецкая сценаристка, лауреат Премии Гримме (2014).
  (род. 1993) — бенинский футболист, игрок MLS в составе клуба «Нью-Инглэнд Революшн».